Курчино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Курчино — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Курчино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Курчино — деревня в Темкинском районе Смоленской области.